Радиолюбитель:

 Радиолюбитель — человек, занимающийся радиолюбительством.
 «Радиолюбитель» — название первых номеров журнала «Радио» с 1924 по 1930 год.
 «Радиолюбитель. Вестник СРР» — журнал, официальный печатный орган Союза радиолюбителей России, издаётся с 1924 года.
 «Радиолюбитель» — белорусский ежемесячный журнал для радиолюбителей. Издаётся в Минске с 1991 года.